Boss Hoss, Amerikaans merk zware motorfietsen met waarvan de naam eerst 'Boss Hog' was
Boss Hog (band) Amerikaanse punkbluesband
Boss Hogg Personage uit de televisieserie The Dukes of Hazzard